Slovo role může znamenat:

 pole
 Role (hudební skupina) – česká hudební skupina
 role (informační technologie) – určuje rozsah povolených činností uživatele v informačním systému
 role (jednotka) – předpokládaná stará jednotka plošného obsahu (asi 2 záhony = 790 metrů čtverečních)
 role (úloha) (původně svitek s poznámkami pro jednoho herce)
 herecká role – herecká úloha, ztvárnění nějaké dramatické postavy
 Role Playing Game, RPG – Hra na hrdiny
 sociální role – očekávané jednání jedince podle jeho sociálního postavení 
 skupinové role
 smotek (látky, papíru, plechu apod.), svitek
 role (heraldika) – pergamenový svitek obsahující vyobrazení či popis erbů

název sídla
 Nová Role – město na Karlovarsku
 Stará Role – část města Karlovy Vary

Externí odkazy